

Ссылки 

 Международный олимпийский комитет — Мюнхен 1972 - Медальный зачет

Итоги летних Олимпийских игр
Летние Олимпийские игры 1972